SDAP kan syfta på:

 SDAP – ett tidigare politiskt parti i Tyskland, se Sozialdemokratische Arbeiterpartei
 SDAP eller SDAPÖ – Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, tidigare namn på ett politiskt parti i Österrike, se  Socialdemokraterna (Österrike)
 SDAP – Service Discovery Application Profile, sökning efter andra Bluetooth-enheter, se Bluetoothprotokollstack